peut faire référence à :

Chansons 
 Do It, chanson de Chloe x Halle sortie en 2020, issue de l'album Ungodly Hour.
 , chanson de Nelly Furtado sortie en 2007, issue de l'album Loose.
 , chanson de  sortie en 2000, issue de l'album .
 , chanson de Mai Kuraki sortie en 2018, issue de l'album .
 Do it! Now, chanson de Morning Musume sortie en 2002, issue de l'album No. 5.
 , chanson de B.T. Express sortie en 1974, issue de l'album .
 , chanson de Miley Cyrus sortie en 2015, issue de l'album .